Premijer liga Bośni i Hercegowiny w piłce siatkowej mężczyzn 2020/2021 − 28. sezon mistrzostw Bośni i Hercegowiny w piłce siatkowej zorganizowany przez Związek Piłki Siatkowej Bośni i Hercegowiny (Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine, OSBiH). Zainaugurowany został 3 października 2020 roku i trwał do 17 kwietnia 2021 roku.

W Premijer lidze w sezonie 2020/2021 uczestniczyło 10 drużyn. Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączyły dwa kluby: mistrz I ligi Federacji Bośni i Hercegowiny –  oraz mistrz Republiki Serbskiej – .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off, w ramach której odbyły się ćwierćfinały, półfinały i finały.

Po raz siódmy mistrzem Bośni i Hercegowiny został , który w finałach fazy play-off pokonał . Do niższej ligi spadły  i .

Żaden klub z Bośni i Hercegowiny nie został zgłoszony do europejskich pucharów.

System rozgrywek

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 10 drużyn rozgrywa ze sobą po dwa spotkania systemem każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe. Osiem najlepszych zespołów uzyskuje awans do fazy play-off. Drużyny z miejsc 9-10 opuszczają Premijer ligę.

Faza play-off 
Faza play-off składa się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów. Jej celem jest wyłonienie mistrza Bośni i Hercegowiny.

Ćwierćfinałowe pary tworzone są według klucza: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął niższe miejsce w tabeli, natomiast drugiego i trzeciego – zespół, który zajął wyższe miejsce.

Pary półfinałowe tworzone są według następującego klucza:
 zwycięzca w parze 1-8 – zwycięzca w parze 4-5;
 zwycięzca w parze 2-7 – zwycięzca w parze 3-6.

Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął niższe miejsce w tabeli, natomiast drugiego i trzeciego – zespół, który zajął wyższe miejsce.

W finale spotykają się zwycięzcy par półfinałowych. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął niższe miejsce w tabeli, natomiast drugiego i trzeciego – zespół, który zajął wyższe miejsce.

Jeżeli drużyna z niższym rozstawieniem wyeliminuje zespół z wyższym rozstawieniem, to na dalszą część rywalizacji w fazie play-off przejmuje jego numer rozstawienia. 

Mistrzem Bośni i Hercegowiny zostaje zwycięzca finałów. Pozostałe miejsca ustalane są na podstawie tabeli fazy zasadniczej. Jeśli mistrzem Bośni i Hercegowiny zostanie klub, który nie zajął pierwszego miejsca w fazie zasadniczej, wszystkie drużyny znajdujące się wyżej niż ten klub w tabeli fazy zasadniczej w klasyfikacji końcowej spadają o jedno miejsce.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 W sezonie 2019/2020 ze względu na przedwczesne zakończenie rozgrywek z powodu szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie wyłoniono mistrza Bośni i Hercegowiny. W tabeli podane zostały miejsca, które zajęły poszczególne zespoły w fazie zasadniczej.
 Żaden klub z Bośni i Hercegowiny nie został zgłoszony do europejskich pucharów.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Raporty

 Bilten 1 
 Bilten 2 
 Bilten 3 
 Bilten 4 
 Bilten 5 
 Bilten 6 
 Bilten 7 
 Bilten 8 
 Bilten 9 
 Bilten 10 
 Bilten 11 
 Bilten 12 

 Bilten 13 
 Bilten 14 
 Bilten 15 
 Bilten 16 
 Bilten 17 
 Bilten 18 
 Bilten 19 
 Bilten 20 
 Bilten 21 
 Bilten 22 
 Bilten 23 
 Bilten 24 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Bośni i Hercegowinie
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 w Bośni i Hercegowinie
2021 w Bośni i Hercegowinie